Derek Elley (1955) – critico cinematografico e scrittore statunitense
 Elley Duhé (1992) – cantautrice statunitense
 John Elley (1764-1839) – militare britannico
 Reed Elley (1945) – sacerdote e politico canadese